Waverly kan syfta på:

Waverly, Alabama
Waverly, Colorado
Waverly, Florida
Waverly, Georgia
Waverly, Illinois
Waverly, Indiana
Waverly, Iowa
Waverly, Kalifornien
Waverly, Kansas
Waverly, Kentucky
Waverly, Baltimore, Maryland
Waverly, Michigan
Waverly Township, Cheboygan County, Michigan
Waverly Township, Van Buren County, Michigan
Waverly, Minnesota
Waverly Township, Minnesota
Waverly, Missouri
Waverly, Nebraska
Waverly, Franklin County, New York
Waverly, Tioga County, New York
Waverly, Ohio
Waverly, Pennsylvania
Waverly, Tennessee
Waverly, Virginia
Waverly, Washington
Waverly, West Virginia
Waverly, Wisconsin

Se även
Waverley (olika betydelser)